Die Basketball-Afrikameisterschaft 1985, die dreizehnte Basketball-Afrikameisterschaft, fand zwischen dem 20. und 28. Dezember 1985 in Abidjan, Elfenbeinküste statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste, die zum zweiten Mal den Titel erringen konnte. Im Finale konnte Angola geschlagen werden. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Kenia am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und B) zu sechs Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team genau fünf Spiele (insgesamt wurden 30 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften zogen in das Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Da in Gruppe A die ersten drei Mannschaften punktgleich waren und Angola gegen die Zentralafrikanische Republik, die Zentralafrikanische Republik gegen die Elfenbeinküste und die Elfenbeinküste gegen Angola gewann, entschied das relative Korbverhältnis aus diesen drei Partien. Da Angola mit +3 und die Elfenbeinküste mit −1 das bessere Korbverhältnis als die Zentralafrikanische Republik (−2) hatte, zogen sie, Angola als Gruppenerster und die Elfenbeinküste als Gruppenzweiter ins Halbfinale ein. Dort spielte Angola gegen Ägypten und die Elfenbeinküste gegen den Senegal um den Einzug ins Finale. Die Drittplatzierten spielten um Platz fünf, die Viertplatzierten um Platz sieben, die Fünftplatzierten spielten im Platz neun und die Gruppenletzten spielten Rang elf aus.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5 

Gruppe B
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Spiel um Platz elf

Spiel um Platz neun

Spiel um Platz sieben

Spiel um Platz fünf

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Abschlussplatzierung 

Die Elfenbeinküste und Angola qualifizierten sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1986 in Spanien.

Weblinks 
FIBA-Archiv

1985
Afrikameisterschaft 1985
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Abidjan